

Дахлак — архіпелаг в Червоному морі
 Дахлак — найбільший острів з архіпелагу Дахлак
 Дахлак — адміністративний район в складі регіону Семіен-Кей-Бахрі
 Дахлак — морський національний парк